Paranaensi – abitanti di Paraná (Argentina)
Paranaensi – abitanti di Paraná (Rio Grande do Norte)
Paranaensi – abitanti di Paraná (stato)